Линд може бити:

 Линд (Мајен), општина у округу Мајен-Кобленц, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Линд (Алтенар), општина у округу Арвајлер, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.